Санта Рита може да се отнася за:
 Санта Рита, град в Пампанга, Филипини
 Санта Рита, град в Самар, Филипини
 Санта Рита, град призрак в Ню Мексико, САЩ